Ви́ктор Шу́бин:
 Шубин, Виктор Игнатьевич (1919—1997) — советский сельскохозяйственный деятель, директор совхоза в Западно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда (1957).
 Шубин, Виктор Павлович (1945—2010) — советский и российский актёр.